Lukáš Lacko era il detentore del titolo ma non ha superato le qualificazioni. 

In finale Luca Nardi ha sconfitto Zizou Bergs con il punteggio di 7-6(7-2), 3-6, 7-5.

Teste di serie 

  Dominic Stricker (primo turno)
  Ryan Peniston (secondo turno)
  Aleksandar Vukic (secondo turno)
  Zizou Bergs (finale)
  Gregoire Barrere (primo turno, ritirato)

  Kaichi Uchida (primo turno) 
  Luca Nardi (campione) 
  Gilles Simon (ritirato) 
  Daniel Masur (primo turno)

Qualificati 

  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno, ritirato)
  Albano Olivetti (primo turno)
  Daniel Vallejo (primo turno)

  Daniil Glinka (primo turno) 
  Marek Gengel (primo turno) 
  Alexander Lazarov (semifinale)

Wildcard 

  Abedallah Shelbayh (semifinale)
  Daniel Rincón (primo turno)

  Jerzy Janowicz (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Rafa Nadal Open 2022